Le terme vivaneau est un nom vernaculaire souvent associé au poisson Lutjanus vivanus (vivaneau soie). En réalité, le mot est utilisé pour de nombreuses autres espèces de poissons appartenant à des genres différents de la famille des Lutjanidés.

Ils sont appréciés en cuisine. Cependant, c'est un poisson particulièrement contaminé au mercure, trop pollué pour être sain.

Il existe plus d’une centaine d’espèces de vivaneau (famille des Lutjanidae) que l’on retrouve dans toutes les eaux tropicales du monde.

Il est indemne de la ciguatera.

Le vivaneau est sédentaire et territorial, il a besoin d'un abri qu'il ne quitte que pour se nourrir ou se reproduire.

Il consomme une grande variété de proies, des poissons, des crabes, des crevettes. Il est plus actif le jour que la nuit pour la recherche de la nourriture.

Voici deux listes de vivaneaux, la première est classée suivant les noms vernaculaires, la seconde suivant les noms scientifiques.

Liste des espèces nommées « vivaneau » 

 Vivaneau à bande blanche : Lutjanus biguttatus.
 Vivaneau à bande brune : Lutjanus vitta.
 Vivaneau à bandes noires : Lutjanus semicinctus.
 Vivaneau à cinq bandes : Lutjanus quinquelineatus.
 Vivaneau à nageoires jaunes : Pristipomoides flavipinnis.
 Vivaneau à queue fourchue : Aphareus furca.
 Vivaneau à queue jaune : Ocyurus chrysurus
 Vivaneau à raies bleues : Lutjanus notatus ; Lutjanus kasmira.
 Vivaneau à raies jaunes : Lutjanus lemniscatus.
 Vivaneau à taches jaunes : Pristipomoides auricilla.
 Vivaneau africain rouge : Lutjanus agennes.
 Vivaneau amarante : Lutjanus colorado.
 Vivaneau ambigu : Lutjanus ambiguus.
 Vivaneau barbe blonde : Lutjanus inermis.
 Vivaneau blanc : Pristipomoides filamentosus.
 Vivaneau bleu : Aphareus furca.
 Vivaneau bleu et doré : Lutjanus viridis.
 Vivaneau bourgeois : Lutjanus sebae.
 Vivaneau brun d'Afrique : Lutjanus dentatus.
 Vivaneau campèche (appelé Vivaneau rouge au Québec) : Lutjanus campechanus.
 Vivaneau carpe : Lutjanus ehrenbergii.
 Vivaneau charbonnier : Lutjanus novemfasciatus.
 Vivaneau chien : Lutjanus jocu.
 Vivaneau chien rouge : Lutjanus bohar.
 Vivaneau cramoisi : Lutjanus erythropterus.
 Vivaneau cubéra : Lutjanus cyanopterus.
 Vivaneau damier : Lutjanus decussatus.
 Vivaneau de Goré : Lutjanus goreensis.
 Vivaneau de Guinée : Lutjanus endecacanthus.
 Vivaneau de l'Indonesie : Lutjanus bitaeniatus.
 Vivaneau de nuit : Lutjanus adetii.
 Vivaneau de Papua : Lutjanus goldiei.
 Vivaneau de Randall : Randallichthys filamentosus.
 Vivaneau de Samoa : Lutjanus mizenkoi.
 Vivaneau de Timor : Lutjanus timorensis.
 Vivaneau d'eau douce : Lutjanus fuscescens.
 Vivaneau dent-chien : Lutjanus apodus.
 Vivaneau des mangroves : Lutjanus argentimaculatus.
 Vivaneau des Moluques : Lutjanus boutton.
 Vivaneau diable : Symphorus nematophorus.
 Vivaneau doré : Lutjanus fulgens.
 Vivaneau drapeau : Lutjanus carponotatus.
 Vivaneau du Bengale : Lutjanus bengalensis.
 Vivaneau écarlate : Etelis radiosus.
 Vivaneau eglefin : Lutjanus monostigma.
 Vivaneau encrier : Lutjanus ehrenbergii.
 Vivaneau étoilé : Lutjanus stellatus.
 Vivaneau fourche d'Afrique : Apsilus fuscus.
 Vivaneau garance : Lutjanus peru.
 Vivaneau gazon : Lutjanus synagris.
 Vivaneau gibelot : Lutjanus fulviflamma.
 Vivaneau gros yeux : Lutjanus lutjanus.
 Vivaneau grosse-écaille : Pristipomoides multidens.
 Vivaneau huachinango : Lutjanus jordani.
 Vivaneau hublot : Lutjanus russellii.
 Vivaneau jaune : Lutjanus argentiventris.
 Vivaneau job : Aprion virescens.
 Vivaneau la flamme : Etelis coruscans.
 Vivaneau lantanier : Aphareus rutilans.
 Vivaneau madras : Lutjanus madras.
 Vivaneau malabar : Lutjanus malabaricus.
 Vivaneau maori : Lutjanus rivulatus.
 Vivaneau mexicain : Hoplopagrus guentherii.
 Vivaneau minuit : Macolor macularis.
 Vivaneau nain : Lutjanus maxweberi.
 Vivaneau noir : Apsilus dentatus.
 Vivaneau oreille noire : Lutjanus buccanella.
 Vivaneau pagaie : Lutjanus gibbus.
 Vivaneau plate : Macolor niger.
 Vivaneau queue jaune : Lutjanus guilcheri.
 Vivaneau queue lune : Lutjanus lunulatus.
 Vivaneau queue noire : Lutjanus fulvus.
 Vivaneau radis : Lutjanus aratus.
 Vivaneau rose : Lutjanus guttatus.
 Vivaneau rouge : Etelis carbunculus ; Lutjanus purpureus ; Lutjanus campechanus au Québec.
 Vivaneau rouillé : Aphareus rutilans.
 Vivaneau royal : Etelis oculatus.
 Vivaneau rubis : Etelis carbunculus.
 Vivaneau sarde grise : Lutjanus griseus.
 Vivaneau soie : Lutjanus vivanus.
 Vivaneau soleil : Lutjanus dodecacanthoides.
 Vivaneau sorbe : Lutjanus analis.
 Vivaneau strié : Lutjanus coeruleolineatus.
 Vivaneau têtu : Lutjanus sanguineus ; Lutjanus gibbus.
 Vivaneau tidents : Aphareus furca.
 Vivaneau tiyeux : Rhomboplites aurorubens.
 Vivaneau verrue : Lipocheilus carnolabrum.
 Vivaneau vert : Aprion virescens.
 Vivaneau voilier : Symphorichthys spilurus.
 Vivaneau voyeur : Lutjanus mahogoni.
 Vivaneau ziebelo : Lutjanus johnii.

Liste des espèces par nom scientifique 

 Aphareus furca : Vivaneau à queue fourchue ; Vivaneau bleu ; Vivaneau tidents.
 Aphareus rutilans : Vivaneau lantanier ; Vivaneau rouillé.
 Aprion virescens : Vivaneau job ; Vivaneau vert.
 Apsilus dentatus : Vivaneau noir.
 Apsilus fuscus : Vivaneau fourche d'Afrique.
 Etelis carbunculus : Vivaneau rouge ; Vivaneau rubis.
 Etelis coruscans : Vivaneau la flamme.
 Etelis oculatus : Vivaneau royal.
 Etelis radiosus : Vivaneau écarlate.
 Hoplopagrus guentherii : Vivaneau mexicain.
 Lipocheilus carnolabrum : Vivaneau verrue.
 Lutjanus adetii : Vivaneau de nuit.
 Lutjanus agennes : Vivaneau africain rouge.
 Lutjanus ambiguus : Vivaneau ambigu.
 Lutjanus analis : Vivaneau sorbe.
 Lutjanus apodus : Vivaneau dent-chien.
 Lutjanus aratus : Vivaneau radis.
 Lutjanus argentimaculatus : Vivaneau des mangroves.
 Lutjanus argentiventris : Vivaneau jaune.
 Lutjanus bengalensis : Vivaneau du Bengale.
 Lutjanus biguttatus : Vivaneau à bande blanche.
 Lutjanus bitaeniatus : Vivaneau de l'Indonesie.
 Lutjanus bohar : Vivaneau chien rouge.
 Lutjanus boutton : Vivaneau des Moluques.
 Lutjanus buccanella : Vivaneau oreille noire.
 Lutjanus campechanus : Vivaneau campèche ; Vivaneau rouge au Québec.
 Lutjanus carponotatus : Vivaneau drapeau.
 Lutjanus coeruleolineatus : Vivaneau strié.
 Lutjanus colorado : Vivaneau amarante.
 Lutjanus cyanopterus : Vivaneau cubéra.
 Lutjanus decussatus : Vivaneau damier.
 Lutjanus dentatus : Vivaneau brun d'Afrique.
 Lutjanus dodecacanthoides : Vivaneau soleil.
 Lutjanus ehrenbergii : Vivaneau carpe ; Vivaneau encrier.
 Lutjanus endecacanthus : Vivaneau de Guinée.
 Lutjanus erythropterus : Vivaneau cramoisi.
 Lutjanus fulgens : Vivaneau doré.
 Lutjanus fulviflamma : Vivaneau gibelot ; Vivaneau gibelot.
 Lutjanus fulvus : Vivaneau queue noire.
 Lutjanus fuscescens : Vivaneau d'eau douce.
 Lutjanus gibbus : Vivaneau pagaie ; Vivaneau têtu.
 Lutjanus goldiei : Vivaneau de Papua.
 Lutjanus goreensis : Vivaneau de Goré.
 Lutjanus griseus : Vivaneau sarde grise.
 Lutjanus guilcheri : Vivaneau queue jaune.
 Lutjanus guttatus : Vivaneau rose.
 Lutjanus inermis : Vivaneau barbe blonde.
 Lutjanus jocu : Vivaneau chien.
 Lutjanus johnii : Vivaneau ziebelo.
 Lutjanus jordani : Vivaneau huachinango.
 Lutjanus kasmira : Vivaneau à raies bleues.
 Lutjanus lemniscatus : Vivaneau à raies jaunes.
 Lutjanus lunulatus : Vivaneau queue lune.
 Lutjanus lutjanus : Vivaneau gros yeux.
 Lutjanus madras : Vivaneau madras.
 Lutjanus mahogoni : Vivaneau voyeur.
 Lutjanus malabaricus : Vivaneau malabar.
 Lutjanus maxweberi : Vivaneau nain.
 Lutjanus mizenkoi : Vivaneau de Samoa.
 Lutjanus monostigma : Vivaneau eglefin.
 Lutjanus notatus : Vivaneau à raies bleues.
 Lutjanus novemfasciatus : Vivaneau charbonnier.
 Lutjanus peru : Vivaneau garance.
 Lutjanus purpureus : Vivaneau rouge.
 Lutjanus quinquelineatus : Vivaneau à cinq bandes.
 Lutjanus rivulatus : Vivaneau māori.
 Lutjanus russellii : Vivaneau hublot.
 Lutjanus sanguineus : Vivaneau têtu.
 Lutjanus sebae : Vivaneau bourgeois.
 Lutjanus semicinctus : Vivaneau à bandes noires.
 Lutjanus stellatus : Vivaneau étoilé.
 Lutjanus synagris : Vivaneau gazon.
 Lutjanus timorensis : Vivaneau de Timor.
 Lutjanus viridis : Vivaneau bleu et doré.
 Lutjanus vitta : Vivaneau à bande brune.
 Lutjanus vivanus : Vivaneau soie.
 Macolor macularis : Vivaneau minuit.
 Macolor niger : Vivaneau plate.
 Ocyurus chrysurus : vivaneau à queue jaune 
 Pristipomoides auricilla : Vivaneau à taches jaunes.
 Pristipomoides filamentosus : Vivaneau blanc.
 Pristipomoides flavipinnis : Vivaneau à nageoires jaunes.
 Pristipomoides multidens : Vivaneau grosse-écaille.
 Randallichthys filamentosus : Vivaneau de Randall.
 Rhomboplites aurorubens : Vivaneau tiyeux.
 Symphorichthys spilurus : Vivaneau voilier.
 Symphorus nematophorus : Vivaneau diable.

Notes et références 

Lutjanidae
Perciformes (nom vernaculaire)
Nom de poisson ambigu